Бюрси́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Бюрси (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Бюрси (Сена и Марна) — в департаменте Сена и Марна.